Girls Town (1959), een film uit 1959.
Girls Town (1996), een film uit 1996.